Candy – album studyjny amerykańskiej grupy Con Funk Shun. Został wydany w roku 1979.

Lista utworów 

Albumy Con Funk Shun
Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy Mercury Records